Странгуля́ція ( «задушення», від , «петля, шибениця») — защемлення, перекриття шляхом здавлювання якого-небудь отвору, наприклад, дихальних шляхів, кровоносної судини або відділу шлунково-кишкового тракту та ін.

Різновиди 
Странгуляційна асфіксія (в судовій медицині) — вид механічної асфіксії, викликаної здавлюванням органів шиї, наприклад, при повішанні, вдавлюванні. Специфічною ознакою смерті від повішення та вдавлювання петлею є странгуляційна борозна — слід від здавлювання шиї петлею.

Странгуляційна кишкова непрохідність (у хірургії шлунково-кишкового тракту) — механізм кишкової непрохідності, при якому відбувається здавлювання кишечника та порушення його кровопостачання.

Примітки

Посилання 
 Странгуляція // 
 Гостра кишкова непрохідність (2021)

Медична термінологія
Патологія
Травми